Tawananna ist die (ursprünglich hattische) Bezeichnung für:
 hethitische Großköniginnen, siehe Liste der Tawanannas

Tawananna ist der Name von:
 Tawananna (Frau Šuppiluliumas I.), einer hethitischen Großkönigin

 Tawananna (Frau Labarnas)